Keila kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Keila jõgi – älv 
 Keila – ort i Harjumaa, 
 Keila kommun – en tidigare kommun utanför orten Keila
 Keila-Jou herrgård – en herrgård i närheten av Keila

Tyskland 

 Keila, Thüringen – kommun, Thüringen,